P3 (Letland), een regionale weg in Letland
 P3 (Purmerend), poppodium in Purmerend
 P3 (schip, 1998), patrouilleboot van de Zeehavenpolitie Rotterdam 
 Pentium III
 Papyrus 3, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament
 P3a of P300,  positieve elektrische golf in het elektro-encefalogram
 P3, gelegenheidsgroepje van GeenStijl
 P3 Transfer, cosponsor Vacansoleil-DCM
 P-3 Orion, patrouillevliegtuig van Lockheed
 P-3 Hawk, gevechtsvliegtuig van Curtiss Aeroplane and Motor Company
 DR P3, (Danmarks Radio Program 3) meestal afgekort tot P3 
 Alfa Romeo P3, een auto van Alfa Romeo
 Behangpatroongroep p3